Восемь баскских фамилий () — испанский фильм 2014 года режиссёра Эмилио Мартинеса-Ласаро. Премьера в Испании состоялась 14 марта 2014 года. Фильм собрал в прокате 77 млн долларов США, что стало рекордом для испанских фильмов.

Сюжет 
Рафа никогда не покидал родную Севилью пока не встретил баскскую девушку Амайю, которая недавно рассталась со своим женихом. Она проводит ночь в его доме, а с утра покидает, не сказав ни слова и забыв свою сумочку. Рафа следует за ней в Страну Басков, где по стечению обстоятельств ему приходится играть роль бывшего жениха Амайи и уроженца Страны Басков.

Восемь баскских фамилий в названии фильма — это фамилии, которые перечисляет Рафа при знакомстве с Кольдо: Габилондо, Урдангарин, Субисаррета, Аргиньяно, Игартибуру, Эренчун, Отеги, Клементе.

Места съёмок 
Посёлок Аргойтиа, где происходит действие фильма, вымышлен. Съёмки кинофильма проводились в различных населённых пунктах:
 Сумая (ресторан, акция протеста, в базилике Сан-Тельмо — свадьба главных героев)
 Лейса (акция протеста, бар, дом Амайи)
 Гетария (порт)
 Сараус (тюрьма)
 Мондрагон (севильский бар)

В ролях

Награды

Сиквел 
В ноябре 2015 года вышел сиквел под названием «Восемь каталанских фамилий». К оригинальному составу присоединились  и Роса Мария Сарда.

Примечания 

Кинокомедии Испании
Фильмы Испании 2014 года
Фильмы на испанском языке
Фильмы Telecinco Cinema